Ecuación de Fisher (dinámica poblacional)
 Ecuación de Fisher (economía)